Backlund är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 3695 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Backlund
 Ann-Marie Backlund
 Anders Backlund
 Arvid Backlund (1895–1985), konstnär
 Bengt Backlund
 Edith Backlund
 Elsa Backlund-Celsing
 Emil Backlund
 Georg Backlund
 Göran Backlund
 Gösta Backlund
 Helge Backlund, flera personer
 Helge Backlund (1878–1958), geolog
 Helge Backlund (1913–1974), zoolog
 Ivar Backlund (1892–1969), militär
 Johan Backlund
 Johan Oskar Backlund
 John Percy Backlund, författare, signaturen Percival
 Jukka Backlund
 Mikael Backlund
 Mina Backlund-Cygnaeus
 Nils Backlund
 Nina Backlund
 Oskar Backlund
 Rune Backlund, flera personer
 Rune Backlund (biskop)
 Rune Backlund (politiker)
 Sandra Backlund
 Sven Backlund, flera personer
 Sven Backlund (diplomat) (1917–1997)
 Sven Backlund (tidningsman)

Källor

Svenska efternamn